Olaszország
San Genesio Atesino, település Olaszországban, Bolzano autonóm megyében
San Genesio ed Uniti, település Olaszországban, Lombardia régióban, Pavia megyében